Il singolare del torneo di tennis Austin Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Goldstein che ha battuto in finale Robert Kendrick 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Iván Miranda (quarti di finale)
 Eric Taino (primo turno)
 Paul Goldstein (Campione)

 Ricardo Mello (primo turno)
 Robert Kendrick (finale)
 Diego Veronelli (secondo turno)
 Cecil Mamiit (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Austin Challenger 2003